Goszczyno peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Mazovie
Goszczyno, un village 

 dans la voïvodie de Poméranie
Goszczyno, un village dans le powiat de Puck
Goszczyno, un village dans le powiat de Słupsk